Лошо момче може да се отнася за:
 Лошо момче (филм, 1992), филм на Георги Попвасилев
 Лошо момче (филм, 2001), филм на Ким Ки Дук